Droit Chemin ou Le Droit Chemin est un titre désignant :
 Droit Chemin, album du chanteur congolais Fally Ipupa sorti en 2006 ;
 Le Droit chemin (High Road), sixième  épisode de la saison 2 de Person of Interest diffusé en 2012.
 Le droit chemin, premier épisode de la saison 2 de Family Business diffusé en 2019.

Voir aussi